Кубок Польщі з футболу 2021–2022 — 68-й розіграш кубкового футбольного турніру в Польщі. Титул вдруге поспіль здобув Ракув.

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 серпня 2021

|}

1/32 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня 2021

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 листопада 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 листопада 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 лютого 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 березня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 березня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5-6 квітня 2022

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Польщі на soccerway 

2021–2022 
Польща
Польща
Футбол
Футбол